Bragasellus är ett släkte av kräftdjur. Bragasellus ingår i familjen sötvattensgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sötvattensgråsuggor
Bragasellus